Het WTA-tennistoernooi van Japan (officieel Japan Women's Open) van 2019 vond plaats van 9 tot en met 15 september 2019 in de Japanse stad Hiroshima. Het was de 45e editie van het Japan Open. Er werd gespeeld op hardcourtbuitenbanen.

De Japanse Nao Hibino won beide titels. In de enkelspelfinale versloeg zij landgenote Misaki Doi, tevens haar partner bij het winnen van het dubbelspel.

Enkelspel 
Titelverdedigster Hsieh Su-wei was het eerste reekshoofd. Zij bereikte de kwartfinale – daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

De ongeplaatste Nao Hibino uit Japan won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij haar eveneens ongeplaatste landgenote en dubbelspelpartner Misaki Doi in twee sets. Hibino wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Japan op haar naam te schrij­ven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste sinds vier jaar. Zij won US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Alison Van Uytvanck was het derde reekshoofd. In de eerste ronde versloeg zij haar landgenote Ysaline Bonaventure en in de tweede ronde dan ook nog Kirsten Flipkens, waarmee zij wist door te dringen tot de kwartfinale – daarin verloor zij van de Roemeense Mihaela Buzărnescu. De vierde Belgische deelneemster, Greet Minnen, verloor haar openings­partij.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Van de titelhoudsters Eri Hozumi en Zhang Shuai had de laatste zich niet voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven. Hozumi speelde samen met landgenote Makoto Ninomiya, met wie zij het eerste reekshoofd vormde – zij kwamen niet verder dan de tweede ronde.

Het ongeplaatste Japanse duo Misaki Doi en Nao Hibino won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste koppel Christina McHale en Valerija Savinych in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. Doi had daar­naast vier eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Hibino een.

Het Belgisch koppel Kirsten Flipkens en Alison Van Uytvanck was als tweede geplaatst – in de eerste ronde verloren zij van de latere winnaressen. Hun landgenotes Ysaline Bonaventure en Greet Minnen wonnen hun openingspartij, maar moesten voor de tweede ronde forfait geven wegens een schouderblessure van Minnen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

* Toernooischema WTA

Japan 2019
Japan